Traich ist der Ortsname von

 Traich (Gammelsdorf), Ortsteil der Gemeinde Gammelsdorf, Landkreis Freising, Bayern
 Traich (Obersüßbach), Ortsteil der Gemeinde Obersüßbach, Landkreis Landshut, Bayern
 Traich (Rudelzhausen), Ortsteil der Gemeinde Rudelzhausen, Landkreis Freising, Bayern

 Traich (Gemeinde Ohlsdorf), Ortschaft von Ohlsdorf, Bezirk Gmunden, Oberösterreich

Siehe auch:
 Treich